Knopp Imre (1867–1945) festő
 Knopp Imre (1905–1942) költő